Galilee steht für:
 Galiläa, als englische Bezeichnung des Gebiets im Norden Israels
 Galilee-Becken, Galilee Basin, geomorphologisches Becken in Queensland, Australien

Orte:
 Galilee (Arkansas), Crittenden County, USA
 Galilee (New Jersey), Monmouth County, USA
 Galilee (New York), St. Lawrence County, USA
 Galilee (Pennsylvania), Wayne County, USA

Siehe auch:
 Communauté de communes du Val de Galilée (ehemaliger kommunaler Zusammenschluss in Frankreich)
 Galilei (Begriffsklärung)